Лиана-Габриэла Унгур (до замужества — Лиана-Габриэла Балач)(; родилась 2 января 1985 года) — румынская профессиональная теннисистка.
 Победительница 19 турниров ITF (13 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Лиана — дочь румынского футболиста Илие Балача.

Её муж — Адриан Унгур — также профессиональный теннисист.

Лучший удар румынки — форхенд, любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (25)

Победы (13)

Поражения (13)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (18)

Победы (6)

Поражения (12)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1985 году
Родившиеся 2 января
Теннисисты Румынии